GYL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile del Lago Argyle (Australia)
 gyl – codice ISO 639-3 della lingua gayil